Анри Амвросиевич (Амвросьевич) Рухадзе (9 июля 1930, Тифлис — 7 марта 2018, Москва) — советский и российский физик. Доктор физико-математических наук, профессор, дважды лауреат Государственных премий и премии им. М. В. Ломоносова МГУ. А. А. Рухадзе автор более 600 опубликованных работ, в том числе более 55 обзоров и 14 монографий. Подготовил 66 кандидатов и 32 доктора наук. Индекс Хирша — 19.

Биография 
Родился в семье учёного-математика Амвросия Калистратовича Рухадзе. Своё имя получил в честь Анри Пуанкаре (как сам рассказывал на лекциях).

Среднюю школу окончил с золотой медалью.

В 1948 году поступил на физико-технический факультет МГУ. В связи с упразднением физико-технического факультета в 1951 году был переведён в Московский инженерно-физический институт, который с отличием окончил в 1954 году. С 1954 по 1957 год в аспирантуре ФИАНа (научный руководитель И. Е. Тамм). В 1958 году стал кандидатом физико-математических наук, в 1964 году защитил докторскую диссертацию. С 1971 года — профессор.

Научные интересы: электродинамика материальных сред, физика плазмы, кинетическая теория плазмы и газов, квантовая кинетика, физическая электроника, физика релятивистских сильноточных электронных пучков.

Похоронен на Хованском кладбище.

Семья 
 Дочь: Рухадзе Наталья Анриевна, физик.
 Сын: Рухадзе Зураб Анриевич
 Внуки и внучки: Ирина, Константин, Лука

Участие в советах 
 Член научного совета РАН по физике плазмы,
 Член научного совета РАН по релятивистской электронике,
 Зам. председателя докторского диссертационного совета Д 501.001.66 при МГУ,
 Зам. председателя докторского диссертационного совета при ИОФ им. А. М. Прохорова РАН,
 Член редколлегий журналов «Краткие сообщения по физике ФИАН» и «Прикладная физика»

Рухадзе и лженаука 
Действительный член (академик) РАЕН.

Критиковал деятельность Комиссии по борьбе с лженаукой РАН.

Одобрял или не считал лженаучными некоторые отвергаемые научным сообществом исследования, в частности «Новую хронологию». Рецензент псевдонаучной книги Г. И. Шипова «Теория физического вакуума». Также дал положительный отзыв на «научный доклад» А. Е. Акимова при присуждении ему в РАЕН степени доктора физико-математических наук.

Автор мемуаров и статей, которые, по мнению В. Л. Гинзбурга, искажают историю развития физики.

Библиография 
Автор более 550 статей в научных журналах, 55 обзоров и 14 монографий.
 Силин В. П., Рухадзе А. А. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. — М: Атомиздат, 1961.
 Излучение, динамика и устойчивость плотной плазмы сильноточных импульсных разрядов / В. Б. Розанов, А. А. Рухадзе. — Москва : ФИАН, 1969. — 71 с. : ил.; 21 см.
 Гинзбург В. Л., Рухадзе А. А. Волны в магнитоактивной плазме. — М: Наука, 1970, 1975, перевод на англ. язык: Waves in Magnetoplasma, Handbook Elektrophysics v. 49, Heidelberg: Springer Verlag, 1972.
 Александров А. Ф., Рухадзе А. А. Физика сильноточных источников света. — М: Атомиздат, 1976.
 Александров А. Ф., Богданкевич Л. С., Рухадзе А. А. Основы электродинамики плазмы. — М: Высшая школа, 1978, 1988. Перевод на англ. язык: Alexandrov A.F., Bogdankevich L.S., Rukhadze A.A. Principles of Plasma Electrodynamics, Heidelberg: Springer Verlag, 1984.
 Рухадзе А. А. и др. Физика сильноточных электронных пучков. — М: Атомиздат, 1980.
 Ерохин Н. С., Кузелев М. В., Моисеев С. С., Рухадзе А. А. Неравновесные и резонансные процессы в плазменной радиофизике. — М: Наука, 1982.
 Александров А. Ф., Богданкевич Л. С., Рухадзе А. А. Колебания и волны в плазменных средах. — М: Изд. МГУ, 1990.
 Кузелев М. В., Рухадзе А. А. Электродинамика плотных электронных пучков в плазме. — М: Наука, 1990.
 Kuzelev M.V., Rukhadze A.A. Basics of Plasma Free Electron Lasers. Paris: Editions Frontieres, 1995
 Александров А. Ф., Рухадзе А. А. Лекции по электродинамике плазмоподобных сред. — М: Изд. МГУ, 1999.
 Александров А. Ф., Рухадзе А. А. Лекции по электродинамике плазмоподобных сред. Неравновесные среды. — М: Изд. МГУ, 2002.
 Кузелев М. В., Рухадзе А. А., Стрелков П. С. Плазменная релятивистская СВЧ электроника. — М: Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.
 Кузелев М. В., Рухадзе А. А., Методы теории волн в средах с дисперсией. — М. Фиэматгиз, 2007, перевод на англ. язык: Methods of Waves Theory in Dispersive Media, World Publisher, Zhurikh, 2009.
 Рухадзе А. А., Игнатов А. М., Гусейн-заде Н. Г. Введение в электродинамику плазмы. — М. Изд. МИРЭА, 2007.
См. также публикации в УФН.

Награды 
 Орден «Знак Почёта», 1971 г.
 Орден Трудового Красного Знамени, 1981 г.
 Государственная премия СССР, 1981 г.
 Ломоносовская премия МГУ, 1989 г.
 Государственная премия СССР, 1991 г.
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 1992 г.
 Почётный доктор Софийского университета им. К. Охридского (Болгария),
 Почётный доктор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова (Украина)
 Иностранный член национальной академии наук республики Грузия.

См. также 
 Кузовников, Анатолий Александрович

Примечания

Литература 
 Рухадзе А. А. События и люди — 6 изд., испр. и доп. — М., 2016

Статьи 
 Рухадзе А. А. Мифы и реальность. О лучевом оружии в России.(О целях и возможностях их достижений)
 Рухадзе А. А. Недоразумения и недобросовестность в науке. Часть I. Фрагменты истории: ошибки, открытия, реклама и пр.
 Рухадзе А. А., Самохин А. А. Недоразумения и недобросовестность в науке. Часть II. Люди науки в разрушающемся обществе
 Рухадзе А. А., Самохин А. А. Недоразумения и недобросовестность в науке. Часть III. Отрицательный индекс
 Рухадзе А. А., Уруцкоев Л. И. Всех наук великий цензор, или много шума из ничего

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Анри Амвросьевич Рухадзе // Советский физик. — 2018. — № 02 (130)

Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники МИФИ
Преподаватели физического факультета МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Иностранные члены Академии наук Грузии
Мемуаристы России
ИОФ РАН
Почётные доктора Софийского университета
Похороненные на Хованском кладбище
Члены РАЕН